Virginia, američka savezna država
 Virginia, Illinois, grad u SAD-u
 Virginia, Minnesota, grad u SAD-u
 Virginia (poluotok)
 Virginia (rod), rod zmija